LIMC peut désigner :

 Le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), un dictionnaire des sources picturales de la mythologie gréco-romaine.
 LIMC, le code OACI de l'Aéroport de Milan Malpensa.

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports